Феджецел () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Ітешть.
 Феджецел () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Добра.
 Феджецел () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Фрумоаса.
 Феджецел () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Реметя.